Богданов е славянско фамилно име, може да се отнася за:
 Александър Богданов – философ
 Богдан Богданов – президент на Нов български университет
 Бойко Богданов – български театрален и оперен режисьор, композитор и поет.
 Борис Иванов Богданов – деец на българското работническо движение
 Борис Йорданов Богданов – български офицер, генерал-майор.
 Борис Стефанов Богданов – български офицер, капитан
 Георги Богданов – български футболист
 Георги Богданов – български художник-живописец
 Георги Богданов – български революционер
 Георги Богданов Гергов – български сценарист (1941-1987)
 Георги Богданов – български оператор и сценарист
 Георги Попбогданов – български революционер от ВМОРО
 Иван Богданов (писател) – български писател, историк, архивист и библиограф
 Иван Богданов (поет) – български поет, създател на литературните сайтове „Словото“ (1998, заедно с Мартин Митов) и „Буквите“ (2001)
 Иван Богданов (аниматор) – български режисьор, илюстратор и създател на комикси
 Иван Богданов (художник) – български художник
 Иван Петрович Богданов – руски художник, передвижник
 Кирил Богданов – бивш български футболист
 Мико Богданов – български поет и художник
 Милош Богданов – български революционер
 Мино Богданов с псевдоним Ларго – югославски партизанин и деец на НОВМ
 Минчо Богданов Стари – български възрожденец, строител и поборник
 Минчо Иванов Богданов – български строител и предприемач
 Неделчо Богданов – български аниматор
 Никола Богданов – бивш български футболист
 Николай Петрович Богданов-Белски – руски художник, передвижник
 Виктор Константинович Богданов – руски журналист, представящ се с псевдонима Павсекакий Богданов за астролог, екстрасенс и народен лечител
 Пенчо Богданов (режисьор) – български режисьор и аниматор
 Пенчо Богданов (инженер) – български строителен инженер
 Петре Богданов с псевдоним Кочко – оперен певец, композитор и югославски партизанин
 Петър Иванов Богданов – български партиен деец от БРП (к)
 Силян Богданов Рензов – български строител от Македония, творил в края на XVIII и началото на XIX век.
 Стефан Никифоров Богданов – български офицер (генерал-лейтенант)
 Стефан Богданов – български и съветски разузнавач
 Стилиян Михайлов Богданов – футболист
 Цветан Богданов – реставратор